Daqiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fenghua (häradshuvudort), Zhejiang, 
 Daqiao (sockenhuvudort), Fujian, 
 Daqiao (socken i Kina, Chongqing), 
 Daqiao (socken i Kina, Hunan), 
 Daqiao (socken i Kina, Shandong, lat 36,31, long 116,35), 
 Daqiao (socken i Kina, Shandong, lat 36,78, long 117,02), 

Robotskapade Kinaförgreningar